Vibenshus Runddel (kruispunt), kruispunt in het centrum van Kopenhagen
 Vibenshus Runddel (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd kruispunt